

Toponyme 

 Cicala, commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre.

Patronyme 

 Giovanni Battista Cicala (1510-1570), cardinal génois du .
 Giovanni Battista Cicala Zoagli (1485-1566), 63 doge de Gênes.
 Raffaele Cicala (1962-), dirigeant d’entreprise italien.